Харбер Хилс има више значења:
 Харбер Хилс (Њујорк)
 Харбер Хилс (Охајо)